Bima ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben hier mehr als eine halbe Million Einwohner. Der Regierungssitz des Kabupaten ist die Kleinstadt Woha, östlich des Zentrums im Bezirk gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Bima befindet sich im Nordosten der Insel Sumbawa und wird durch Dompu in zwei Teile getrennt, die Kecamatan Tambora und Sanggar liegen nordwestlicher der meisten anderen.
Landgrenzen bestehen nur zum Kabupaten Dompu und der 2002 abgespaltenen Stadt (Kota) Bima. Die Floressee bildet die Nordgrenze, der Indische Ozean die Südgrenze. Die Ostgrenze des Kabupaten bildet die Sape Straße (Meerenge) zwischen den Inseln Sumbawa und Komodo, die gleichzeitig die Grenze zur Provinz Nusa Tenggara TImur bildet.

Zum Bezirk Bima gehören 98 Inseln, die meisten in den östlichen Kecamatan Sape und Lambu.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 18 Distrikte mit 191 Dörfern (Desa)

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Kabupaten Bima 514.105 Menschen, davon 255.404 Frauen (49,68 %) und 258.701 Männer (50,32 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,51 %. Mitte 2022 waren 99,54 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 0,06 %. Christen waren mit 0,40 % vertreten (669 ev.-luth. / 1.453 röm.-kath.).
69,33 % oder 369.726 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 24,38 % waren Kinder und 6,29 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 46,78 % ledig, 48,76 % verheiratet, 1,26 % geschieden und 3,20 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 66,30 und war der zweitniedrigste der acht Regierungsbezirke.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bima (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Geographie (Sumbawa)
Kabupaten in Nusa Tenggara Barat